Nisís Strongiló kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Strongyló (ö i Grekland, Thessalien, lat 39,11, long 23,63), 
 Nisída Strongyló (ö i Grekland, Thessalien, lat 39,08, long 24,09), 
 Vrachonisída Strongyló (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 37,49, long 26,98), 
 Nisís Strongiló (ö i Grekland, lat 37,43, long 24,98), Sydegeiska öarna, 
 Vrachonisída Strongyló (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 37,37, long 26,72), 
 Nisís Strongiló (ö i Grekland, lat 37,37, long 24,87), Sydegeiska öarna, 
 Vrachonisída Strongyló (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 37,20, long 26,82), 
 Nisída Strongýli, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Nisída Strongyló (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar